

Географические объекты 
 Кузбасс — одно из двух официальных названий субъекта РФ — Кемеровской области.
 Ж. д. пост Кузбасс недалеко от Артышты.

Промышленность 
 Кузбасс — Кузнецкий угольный бассейн.

Оружие и силовые структуры 
 «Кузбасс» — 27-й Отряд специального назначения Росгвардии .
 «Кузбасс» — российская гвардейская атомная подводная лодка проекта 971У «Щука-Б».

Спортивные клубы 
 «Кузбасс» — волейбольный клуб (г. Кемерово)
 «Кузбасс» — футбольный клуб (г. Кемерово)
 «Кузбасс» — женский футбольный клуб (г. Кемерово)
 «Кузбасс» — хоккейный клуб (г. Кемерово)
 «Кузбасс» — название футбольного клуба «Новокузнецк» в 2013 году (в 2003—2013 годах — «Металлург-Кузбасс»)

Прочее 
 танкер «Кузбасс» водоизмещением 180 тыс. тонн, построенный на керченском судостроительном заводе «Залив» и спущенный на воду 6 ноября 1977 года
 (3049) Кузбасс — астероид.
 «Кузбасс» — фирменный пассажирский поезд РЖД.
 Кузбасс ФМ — радиостанция.
 Кузбасс — газета.
 Кузбасс — филиал ВГТРК в Кемеровской области.
 Кузбасс Первый — региональный телеканал.
 Кузбасс-лак — лакокрасочный материал на основе каменноугольной смолы, изобретённый в Кузбассе, применяемый для антикоррозийной обработки металлов.

Примечания